Колонија Сан Исидро има више значења:

 Колонија Сан Исидро (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Чапултепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Мексикалзинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Сан Исидро (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Сан Исидро, Лос Чивос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику